Gábor Csilla (1963) romániai magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Gábor Csilla (1980) magyar evezős